Thomas Olsson kan vara

 Thomas Olsson (fotbollsspelare)
 Thomas Olsson (jurist)
 Thomas Olsson (serieskapare)